N3, N 3 oder N-3 bezeichnet:
 den ehemaligen Namen des NDR Fernsehens,
 Notation 3 (Informatik),
 Tristickstoff (N3)
 Packungsgröße N3 von Arzneimitteln, siehe Packungsgrößenkennzeichnung
 N3 Engine Overhaul Services GmbH & Co. KG, eines Gemeinschaftsunternehmens von Lufthansa und Rolls-Royce zur Wartung von Triebwerken in Arnstadt
 eine internationale Kraftfahrzeug-Klassifizierung, siehe Kraftfahrzeug
 einen Lokomotiventyp vom Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg, siehe LKM N3

N3 ist die Bezeichnung für folgende Straßen:
 in der Schweiz die Nationalstrasse N3, siehe Autobahn A3 (Schweiz)
 in Frankreich die Route nationale 3
 in Belgien die Nationalstraße N3 (Belgien) von Brüssel nach Löwen–Liège–Aachen (D)
 in den Niederlanden den Rijksweg 3
 in Luxemburg die Nationalstraße N3 (Luxemburg) von Luxemburg nach Frisange
 in Burkina Faso die Nationalstraße N3 (Burkina Faso)
 in Gabun die Fernstraße N3 (Gabun)
 in Kamerun die Fernstraße N3 (Kamerun)
 in Kongo die Fernstraße N3 (Demokratische Republik Kongo)
 in Niger die Fernstraße N3 (Niger)
 in Senegal die Nationalstraße N 3 (Senegal)
 in Südafrika die Nationalstraße National Route 3 von Johannesburg nach Durban
N III steht für:
 Carretera Nacional N-III, Nationalstraße in Spanien

Abkürzung